Авен-ле-Конт () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Входит в состав округа Аррас.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

Авен-ле-Конт, Бавенкур, Барли, Берланкур-ле-Коруа, Бодрикур, Бофор-Блавенкур, Варлюзель, Гран-Рюллекур, Денье, Живанши-ле-Нобль, Иверни, Канеттмон, Кульмон, Кутюрель, Латтр-Сен-Кантен, Ле-Суиш, Линьерей, Льянкур, Манен, Маньикур-сюр-Канш,  Нуаэллетт, Нуайель-Вьон, Отвиль, Ребрёв-сюр-Канш, Ребрёвьетт, Сар-ле-Буа, Сольти, Сомбрен, Сю-Сен-Леже, Увен-Увененьель, Эстре-Вамен

В результате реформы 2015 года   состав кантона был изменен: в его состав были включены упраздненный кантон Па-ан-Артуа и большая часть коммун кантонов Бомец-ле-Лож и Обиньи-ан-Артуа.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2017 г.):

 Абарк (667 чел.)
 Авен-ле-Конт (1 853 чел.)
 Аденфер (267 чел.)
 Аллуа (210 чел.)
 Амбрин (226 чел.)
 Амплие (301 чел.)
 Андекур-ле-Рансар (136 чел.)
 Аннекам (194 чел.)
 Анье-ле-Дюизан (649 чел.)
 Аньер (248 чел.)
 Бавенкур (378 чел.)
 Байёльваль (230 чел.) 
 Байёльмон (233 чел.)
 Байель-о-Корнай (262 чел.)
 Барли (216 чел.)
 Басё (136 чел.)
 Берланкур-ле-Коруа (279 чел.)
 Берль-Моншель (489 чел.)
 Берль-о-Буа (515 чел.)
 Берневиль (470 чел.)
 Бетонсар (144 чел.)
 Блервиль (307 чел.)
 Бодрикур (88 чел.)
 Бофор-Блавенкур (400 чел.)
 Буари-Сен-Мартен (275 чел.)
 Буари-Сент-Риктрюд (408 чел.)
 Бьянвиллер-о-Буа (647 чел.)
 Ванкетен (720 чел.)
 Варленкур-ле-Па (161 чел.)
 Варлюзель (232 чел.)
 Варлю (376 чел.)
 Виллер-Брюлен (364 чел.)
 Виллер-Сир-Симон (118 чел.) 
 Виллер-Шатель (130 чел.) 
 Годьямпре (198 чел.) 
 Гомкур (94 чел.)
 Гран-Рюлькур (397 чел.)
 Гренкур-ле-Па (30 чел.)
 Гув (197 чел.)
 Гуи-ан-Артуа (328 чел.)
 Денье (87 чел.)
 Дюизан (1 323 чел.)
 Живанши-ле-Нобль (150 чел.)
 Иверньи (254 чел.)
 Изель-ле-Амо (728 чел.) 
 Камблен-л'Аббе (655 чел.) 
 Камблинёль (335 чел.)
 Канетмон (70 чел.)
 Капель-Фермон (220 чел.)
 Куэн (104 чел.)
 Кульмон (122 чел.)
 Кутюрель (68 чел.)
 Ла-Коши (209 чел.)
 Ла-Эрльер (145 чел.)
 Латр-Сен-Кантен (268 чел.)
 Ле-Суиш (164 чел.)
 Линьерёй (139 чел.)
 Льянкур (293 чел.)
 Манен (184 чел.)
 Маньикур-ан-Конт (646 чел.)
 Маньикур-сюр-Канш (112 чел.)
 Мезьер (195 чел.)
 Менговаль (231 чел.)
 Мондикур (575 чел.)
 Монтенескур (455 чел.)
 Монши-о-Буа (556 чел.)
 Моншье (96 чел.)
 Нуайеллетт (169 чел.)
 Нуайель-Вьон (294 чел.)
 Обиньи-ан-Артуа (1 466 чел.)
 Орвиль (391 чел.)
 От-Авен (440 чел.)
 Отвиль (314 чел.)
 Па-ан-Артуа (762 чел.)
 Пенен (480 чел.)
 Поммера (307 чел.)
 Помье (235 чел.)
 Пюизье (654 чел.)
 Рансар (396 чел.)
 Ребрёв-сюр-Канш (191 чел.)
 Ребрёвьет (266 чел.)
 Ривьер (1 121 чел.)
 Сави-Берлет (900 чел.)
 Сайи-о-Буа (308 чел.)
 Сар-ле-Буа (80 чел.)
 Сартон (184 чел.)
 Сент-Аман (120 чел.)
 Симанкур (557 чел.)
 Сольти (770 чел.)
 Сомбрен (239 чел.)
 Суастр (376 чел.)
 Сю-Сен-Леже (372 чел.)
 Тенк (820 чел.)
 Тийуа-ле-Эрмавиль (221 чел.) 
 Тьевр (112 чел.)
 Увен-Увиньёль (235 чел.)
 Фамешон (117 чел.)
 Фишё (516 чел.)
 Фонкевиллер (427 чел.)
 Фосё (133 чел.)
 Фревен-Капель (383 чел.)
 Фревиллер (237 чел.) 
 Шеле (251 чел.)
 Эбютерн (522 чел.)
 Эмберкан (219 чел.)
 Эню (165 чел.)
 Эрмавиль (535 чел.)
 Эстре-Вамен (184 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 34,0 % голосов против 26,7 % у Эмманюэля Макрона и 11,3 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 53,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 32,1 %,  Франсуа Фийон – 20,5 %, Эмманюэль Макрон – 19,3 %, Жан-Люк Меланшон – 14,0 %; 2 тур: Макрон – 50,2 %). 

С 2021 года кантон в Совете департамента Па-де-Кале представляют член совета коммуны Тенк Мариз Делассюс (Maryse Delassus) (Республиканцы) и мэр коммуны Фамешон Себастьен Энкене (Sébastien Henquenet) (Разные правые).

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания